Третий раунд АФК квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года проводился со 2 сентября 2021 года по 29 марта 2022 года.

Корзины

Группы

Сроки и расписание матчей 
Отборочный турнир прошёл со 2 сентября 2021 по 29 марта 2022 года.

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2022
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
2021 год в футболе
2022 год в футболе